

Oostrum, village de la commune de Noardeast-Fryslân, en Frise
 Oostrum, village de la commune de Venray, dans le Limbourg néerlandais